Iniciativa Feminista es el nombre de varios partidos políticos de carácter feminista:

 Iniciativa Feminista de España;
 Iniciativa Feminista de Suecia.